Olšanský potok je název více vodních toků:

 Olšanský potok (přítok Klejnárky) – levý přítok Klejnárky v okrese Kutná Hora, pojmenovaný podle Olšan v obci Kluky
 Olšanský potok (přítok Kunratického potoka) – potok tekoucí z Vestce v okrese Praha-západ do Kunratic v Praze, levý přítok Kunratického potoka v rybníku Šeberák; název souvisí s Olšanským rybníkem, přes který potok protéká
 Řečice (přítok Vápovky), zvaná též Olšanský potok – pravý přítok Vápovky, potok v okresech Jindřichův Hradec a Jihlava, druhé pojmenování podle Olšan v okrese Jihlava

Externí odkazy